Lothigius är ett svenskt efternamn som burits av bland andra:

Camilla Lothigius
Carl Lothigius
Carl-Wilhelm Lothigius
Henrik Lothigius
Ingrid Lothigius
Wilhelm Lothigius (1836–1913), jurist och ämbetsman
 Wilhelm Lothigius (jägmästare) (1878–1957), jägmästare

Svenska efternamn